El joc de l'Ender (novel·la), escrita per Orson Scott Card el 1985
 El joc de l'Ender (saga), saga de novel·les de ciencia-ficció escrites per Orson Scott Card
 El joc de l'Ender (pel·lícula), dirigida per Gavin Hood el 2013 i basada en la novel·la d'Orson Scott Card